Havre hace referencia a varios artículos:

Lugares

En Europa
 El Havre, Francia;
 Havrå o Havre, Noruega

En Estados Unidos
 Havre (Montana)
 Havre North (Montana)
 'Havre de Grace (Maryland)
En Canadá
 Havre Boucher, Nueva Escocia;
 Havre Aubert, en las Islas de la Magdalena, Quebec;

 Además
 Le Havre (película)'' de Aki Kaurismäki.

ru:Гавр (значения)